

Persone 
 Di Negro, antica famiglia della Serenissima Repubblica di Genova
 Orazio Di Negro, politico italiano
 Gian Carlo Di Negro, poeta italiano

Altro
 Palazzo Ambrogio Di Negro, edificio del centro storico di Genova;
 Palazzo Emanuele Filiberto Di Negro, edificio del centro storico di Genova;
 Villetta Di Negro, edificio del centro storico di Genova;
 Dinegro o Di Negro, stazione della metropolitana di Genova.

Pagine correlate
De Negri